YF peut faire référence à : 
 
 Covered Lighter, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,
 Lockheed YF-12, un avion américain,
 Northrop YF-17 Cobra, un avion américain,
 Northrop YF-23 Black Widow II, un avion américain,

YF est un symbole, qui signifie :
 yottafarad, unité de mesure de capacité électrique

yF est un symbole, qui signifie :
 yoctofarad, unité de mesure de capacité électrique